

Sciences et techniques

Planétologie 
 L'événement de la Toungouska est une grande explosion en Sibérie le , probablement due à la chute d'un objet céleste.

Culture et société

Armées 
 Le Tunguska est un système antiaérien mobile soviétique.

Télévision 
 Tunguska est le titre d'un double épisode de la  de la série télévisée X-Files.
Tunguska est le titre de l'album du groupe de hard-rock mélodique suédois Treat sorti en .

Toponyme 

 La Toungouska, un affluent de l'Amour en Russie ;
 la Toungouska Inférieure, un affluent de l'Ienisseï en Russie ;
 la Toungouska Pierreuse, un autre affluent de l'Ienisseï ;
 la Réserve naturelle de la Toungouska, autour du bassin de la Toungouska Pierreuse.